Spinrad:
 Norman Richard Spinrad (* 1940), amerykański pisarz science fiction
 (3207) Spinrad (1981 EY25), planetoida